Nagy Szilvia
 Nagy Szilvia (1977–2020) melegjogi aktivista, a Budapest Pride elnöke, grafikus, lemezlovas
 Nagy Szilvia (1977) fizikus
 Nagy Szilvia (?) taekwondózó
 Nagy Szilvia (?) látványtervező
hasonló nevű személyek
 D. Nagy Szilvia (1956) kerámiaművész